Bocadillo ("panino", "sandwich", "merenda", "spuntino" in lingua  spagnola) può indicare:

 Bocadillo – tipo di sandwich spagnolo
 Bocadillo – dolce diffuso nel Sud America